Ла Игерита има више значења:

 Ла Игерита (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игерита (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игерита (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Игерита (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игерита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игерита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игерита (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игерита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Игерита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игерита (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игерита, Ла Буена Виста (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игерита (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Игерита (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Игерита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Игерита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Игерита, Ла Игерита Бланка (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Игерита (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита, Ла Чујита (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита, Ла Игера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Игерита (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита, Колонија Сан Рафаел (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Игерита (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита, Ла Ескондида (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Игерита (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита, Лас Игерас де Кулијакан (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита, Лос Аламос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Игерита (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игерита (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игерита (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игерита (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игерита (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Игерита (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Игерита (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику